Macedon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Macedon (ort i Australien), Victoria, Macedon Ranges,

USA 

 Macedon (ort i USA), New York, Wayne County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar